Kuchinarai (în ) este un district (Amphoe) din provincia Kalasin, Thailanda, cu o populație de 101.184 de locuitori și o suprafață de 739,247 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 12 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 142 de sate (muban).

Referințe 

Amphoe în provincia Kalasin